(1774–1838), acteur et écrivain allemand ;
 (1807–1872), personnalité politique allemande ;
Otto Thomas Solbrig (né en 1930), botaniste argentin dont l’abréviation botanique standard est Solbrig ;
, actrice allemande ;
 (1889–1959), personnalité politique allemande, député au Reichstag ;
 (née en 1944), actrice allemande ;
 (1778–1850), propriétaire allemand ;
, athlète handisport allemand.